Ankirai Szent Bazil vértanú (?–362 k.) 
Nagy Szent Bazil (329/330–379) egyházatya